Guanarito – comune del Venezuela, nello stato di Portuguesa
 Guanarito – località del Venezuela, capoluogo del comune omonimo nello stato di Portuguesa
 Guanarito – altro nome della Febbre emorragica venezuelana